"Cielo arriba" (folklore y canciones para niños) de Argentina.

Fundado desde el año 1996, el grupo "Cielo arriba" realiza música folclórica de Argentina y Latinoamérica, para niños y niñas.
Son un conjunto de música infantil que basan su repertorio en canciones y ritmos folclóricos de Argentina y Latinoamérica, ofreciendo un contacto con lo mejor de la música tradicional junto a creaciones de Sonia Brounstein y Jorge Gribo. Utilizan gran cantidad de instrumentos en vivo, participación y humor en sus espectáculos.

Han realizado conciertos en el Auditorio de Radio Nacional, en la Sala AB, y Sala Muiño del Centro Cultural San Martín, en el C. C. Néstor Kirchner, en la Usina del Arte, entre otros.
Se han presentado en el World Forum 2004 para la Infancia y la adolescencia"(realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs. As.), en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Córdoba), en el Enero Tilcareño (Pcia. de Jujuy), en el , 4.º y 5.º Encuentro Nacional de la Canción Infantil, en la Feria del Libro Infantil (2003/4/5/6/8) participaron además del “6.º, 7.º, 8°, 11° y 12° Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña” realizado en Minas Gerais (Brasil), Montevideo (Uruguay), Valparaíso (Chile), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile), respectivamente.

Han formado parte en distintos Ciclos de conciertos organizados por Momusi, en teatros en  escuelas, y también en importantes Festivales  y Encuentros musicales de Argentina y Latinoamérica. Forman parte del Movimiento de Música para Niños, del FLADEM y del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe.

Integrantes 
 Sonia Brounstein: Voz, teclado, acordeón e aerófonos folklóricos.
 Jorge Gribo: Instrumentos de cuerda, aerófonos folklóricos  y arreglos.
 Con la participación de Astor Barrientos: bajo eléctrico y Santiago Diaz: Batería y Percusión.

Discografía 
 P'al Diablo (2000)
 A pura fiesta (2004)
 Canciones en Alpargatas (2013)

Enlace Externo 
 https://www.facebook.com/grupocieloarriba/

Grupos de folclore de Argentina
MOMUSI